Халида́ Самиу́лловна Ахтя́мова (; ) — советская и российская , педагог, профессор. Заслуженная артистка РСФСР (1977).

Биография 
Халида Самиулловна Ахтямова родилась в Москве 10 февраля 1929 года.

Училась в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории в классе профессора В. П. Ширинского.

Окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского у профессора, народного артиста СССР Давида Ойстраха.

В 1953 году удостоена 1-й премии художественного конкурса 4-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов (Бухарест).

В 1957—1981 — солистка Московской государственной филармонии.

С 1971 — преподаватель, с 1978 — заведующая кафедрой скрипки и альта Российской академии музыки им. Гнесиных.

В разные годы входила в состав жюри различных Конкурсов: Международный конкурс скрипачей имени Яши Хейфеца, Детский конкурс «Щелкунчик».

Выступала с известными исполнителями и дирижёрами: Виктор Пикайзен, Кирилл Кондрашин, Леонид Блок, Маринэ Яшвили и др.

Награды
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2001).
 Заслуженная артистка РСФСР (1977).
 Благодарность Министра культуры Российской Федерации (6 февраля 2004) — за  многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие музыкального искусства.

Примечания

Ссылки 
 
 Краткая биография в татарской энциклопедии «Милләттәшләр»

Выпускники Центральной музыкальной школы
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных